235-я стрелковая дивизия (235 сд) — воинское формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА в Великой Отечественной войне.

Дивизия участвовала в боевых действиях:  
 26.04.1942-21.03.1943 
 29.04.1943-04.08.1943 
 27.09.1943-09.05.1945

Сокращённое наименование — 235 сд (в/ч пп 02203)

История 
Дивизия начала свое формирование в городе Новосибирск Сибирского Военного округа на основании приказа Народного Комиссара Обороны СССР от 29 ноября 1941 года и приказа Сибирского Военного округа № 0093 от 03.12.1941 года как 454-я стрелковая дивизия. 7 января 1942 года, на основании приказа Сибирского ВО дивизия переименована в 235-ю стрелковую дивизию.

В начале марта 1942 года дивизия убыла в Вологодскую область и вошла в состав 58-й резервной армии Ставки ВГК. В апреле дивизия направлена на Северо-Западный фронт, где по прибытии в район Демянска с 6 мая была включена в 53-ю армию. Первый бой дивизия приняла 19 мая, имея задачу овладеть деревней Кулотино и подойти к Демянску с юга, но успеха не имела. В дальнейшем она до 7 июля производила инженерные работы на обороняемом рубеже и  вела оборонительные  бои с частями 16-й немецкой армии на демянском выступе.  С февраля 1943 года   части дивизии участвовали в Демянской наступательной операции.  С выходом к реке  Ловать 19 марта дивизия была выведена в резерв Ставки ВГК. После доукомплектования она вошла в 3-ю армию Брянского фронта и участвовала в Орловской наступательной операции. После которой до 22 сентября она находилась на доукомплектовании в районе городе Щёкино Тульской области, затем убыла на Калининский фронт в район ст. Кресты Витебской области, где вошла в 83-й стрелковый корпус 4-й ударной армии. 6 октября дивизия прорвала оборону противника в 75 км северо-восточнее Витебска и развивала наступление в юго- западном направлении. В его ходе было освобождено 27 населенных пунктов. 17 октября ее части перешли к обороне.  наступательной операции. В декабре 1943 года дивизия  участвовала в Городокской наступательной операции и дугих боях на витебском направлении. В начале января 1944 года с выходом в район 16 км северо-восточнее города Витебск  дивизия перешла к обороне (в это время она входила в состав 11-й гвардейской, а с 20 февраля 1944 г. – 43-й армий).

С июня 1944 года  в ходе Витебско-Оршанской наступательной операции дивизия в составе 43-й армии прорвала оборону немцев в районе 35 км северо-западнее города Витебск, с ходу форсировала реку Западная Двина и к 26 июня в районе м. Островно соединилась с частями 91-й гвардейской стрелковой дивизии
3-го Белорусского фронта, чем завершилось окружение витебской группировки противника. Приказом ВГК дивизии было присвоено почетное наименование «Витебская». В дальнейшем, развивая наступление, она успешно действовала в Полоцкой и Шяуляйской наступательных операциях. К 15 августа ее части прошли с боями около 600 км и, встретив организованную оборону на рубеже реки Лиелупе, перешли к обороне (в 20 км юго-восточнее г. Митава). С 25 по 30 сентября 1944 г. дивизия в составе 43-й армии совершила марш в район 10 км северо-западнее города Шяуляй. В ходе Мемельской наступательной операции она 5 октября прорвала оборону немцев по реке Вента и, преследуя противника, вышла на берег Балтийского моря между городами Паланга и Мемель. С января 1945 г. в ходе Восточно-Прусской наступательной операции дивизия в составе 39-й армии 3-го Белорусского фронта овладела городами и крупными пунктами обороны немцев в Восточной Пруссии — Тильзит и Рагнит. За форсирование рек Дайме и Прегель, овладение городами Лабиау, Велау, Дакмен, Бенкхайм, Тройтбург она награждена орденом Суворова 2-й степени. С 23 по 28 февраля 1945 года ее части вели тяжелые оборонительные бои на Земландском полуострове и противостояли натиску превосходящих сил противника, пытавшихся прорваться из окруженного Кёнигсберга. С 6 апреля они в составе 43-й армии 3-го Белорусского фронта принимали участие в штурме города-крепости Кёнигсберг.  Ее части вели боевые действия в составе 54-го стрелкового корпуса 43-й армии, участвовали в Земландской наступательной операции. В конце апреля дивизия была передана 2-му Белорусскому фронту и участвовала в ликвидации группировки противника, окруженной в районе Данцига.

После окончания войны дивизия  входит в  состав 43-й армии Северной группы войск. В январе 1946 года дивизия была переведена в  Таврический военный округ (г. Евпатория)  и в июне того же года расформирована.

Полное название 
235-я стрелковая Витебская Краснознаменная ордена Суворова дивизия

Состав и награды 
 732-й стрелковый Кенигсбергский полк
 801-й стрелковый Тильзитский ордена Суворова полк
  (17 мая 1945 года — за овладение городом и крепостью Кёнигсберг)
 806-й стрелковый Кенигсбергский ордена Суворова полк (подполковник И. Е. Попов)
  (19 февраля 1945 года — за овладение городами Тильзит, Гросс Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен, Каукемен)
 682-й артиллерийский Кенигсбергский Краснознаменный полк
  (19 февраля 1945 года — за форсирование рек Дайме и Прегель и овладение городами Лабиау, Велау, Даркемен, Бенкхайм, Тройбург)
 217-й отдельный истребительно-противотанковый ордена Александра Невского дивизион
  (17 мая 1945 года — за овладение городом и крепостью Кёнигсберг)
 500-я отдельная разведывательная рота
 369-й отдельный сапёрный батальон
 607-й отдельный батальон связи (607-я отдельная рота связи)
 123-й минометный дивизион (до 10.11.1942)
 132-я зенитная батарея (до 15.03.1943)
 384-й отдельный медико-санитарный батальон
 326-я отдельная рота химзащиты
 588-я автотранспортная рота
 441-я полевая хлебопекарня
 906-й дивизионный ветеринарный лазарет
 1701-я полевая почтовая станция
 1071-я полевая касса Государственного банка

Подчинение

Командование

Командиры 
 Гайнутдинов Саид-Гарей Гайфутдинович (04.12.1941 - 09.07.1942), подполковник, полковник
 Ромашин, Филипп Николаевич (10.07.1942 - 18.01.1943), полковник
 Светляков, Анисим Илларионович (19.01.1943 - 10.03.1943), полковник
 Ромашин, Филипп Николаевич (11.03.1943 - 14.07.1943), полковник
 Кубасов, Алексей Фёдорович (15.07.1943 - 28.07.1943), полковник
 Басанец, Лука Герасимович (29.07.1943 - 24.10.1943), подполковник, полковник
 Яцун, Андрей Глебович (25.10.1943 - 22.12.1943), полковник
 Куклин, Павел Филиппович (23.12.1943 - 05.04.1944), полковник
 Луцкевич, Иван Лукич (06.04.1944 - 18.04.1945), полковник, с 13.09.1944 генерал-майор 
 Рутько, Виктор Иванович (19.04.1945 - 23.07.1945), полковник
 Борисов, Михаил Фёдорович (24.07.1945 - ??.06.1946), генерал-майор

Заместители командира 
 ...
 Светляков, Анисим Илларионович (??.12.1942 - 18.01.1943), полковник
.
 Светляков, Анисим Илларионович (11.03.1943 - ??.08.1943), полковник
 Попов, Иван Ефимович (??.08.1943 - ??.10.1943), полковник
.

Начальники штаба 
 полковник Песчанский, Фёдор Григорьевич (до 8 октября 1942 года)
 ...

Награды и наименования 
  
Личному составу 235-й стрелковой Витебской Краснознамённой ордена Суворова дивизии было объявлено пять благодарностей в приказах Верховного Главнокомандующего:
 За прорыв сильной, глубоко эшелонированной обороны Витебского укрепленного района немцев, северо-западнее города Витебск, на участке протяжением 35 километров, и продвижение в глубину за два дня наступательных боев от 20 до 40 километров, расширение прорыва до 80 километров по фронту, и выход к реке Западная Двина на участке 35 километров. 24 июня 1944 года. № 115.
 За овладение штурмом крупным областным центром Белоруссии городом Витебск – важным стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении. 26 июня 1944 года. № 119.
 За прорыв глубоко эшелонированной обороны противника юго-восточнее города Рига, овладении важными опорными пунктами обороны немцев — Бауска, Иецава, Вецмуйжа и на реке Западная Двина — Яунелгава и Текава, а также занятии более 2000 других населённых пунктов. 19 сентября 1944 года.  № 189.
 За овладение штурмом городами Восточной Пруссии Тильзит, Гросс-Скайсгиррен, Ауловёнен, Жиллен и Каукемен — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев на кёнигсбергском направлении. 20 января 1945 года. № 235.
 За завершение разгрома кёнигсбергской группы немецких войск и овладение штурмом крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсберг – стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море. 9 апреля 1945 года. № 333.

Отличившиеся воины дивизии

В дивизии служили 
   Данилов, Аркадий Иванович

Память 
 Знамя 235-й стрелковой Витебской  Краснознаменной  ордена Суворова дивизии хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной Войны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сведения об упоминаниях 235-й стрелковой дивизии в справочнике Генерального штаба ВС СССР «Боевой состав Советской Армии»
 Сайт о создании 235-й стрелковой дивизии
 Перечень № 5 стрелковых, горнострелковых, мотострелковых и моторизованных дивизий, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Северо-Западный фронт
Брянский фронт
Калининский фронт
1-й Прибалтийский фронт
2-й Белорусский фронт
3-й Белорусский фронт
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году